Nueva Jerusalén ist der Name folgender Orte:

 Nueva Jerusalén (Guarayos), Ort in der Provinz Guarayos, Bolivien
 Nueva Jerusalén (Ecuador), Ort in Ecuador
 Nueva Jerusalén (Quintana Roo), Ort in Mexiko
 Nueva Jerusalén (Espiritu Santo), ehemalige Kolonie auf der Neue-Hebriden-Insel Espiritu Santo (heute zu Vanuatu)
 La Ermita (Michoacán), auch Nueva Jerusalén, Ort in Mexiko

Siehe auch:
 Jerusalén